DPP9 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 19-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 863 амінокислот, а молекулярна маса — 98 263.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, серинових протеаз, амінопептидаз. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Серинові протеази